1. ŽNL Istarska  u sezoni 2005./06. je predstavljala prvi stupanj županijske lige u Istarskoj županiji, te ligu čevtrtog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Sudelovalo je 14 klubova, a prvak je bio klub "Medulin 1921".  
Promjenom sustava natjecanja od sezone 2006./07., 1. ŽNL Istarska je postala ligom petog stupnja.

Sustav natjecanja  
14 klubova je igralo dvokružnu ligu (26 kola).

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 1. ŽNL Istarska 
 3. HNL – Zapad 2005./06.

Vanjske poveznice

Izvori 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", Pregled arhive za 2006. godinu 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 144, god. LXIII, izdano 29. svibnja 2006., str. 24 (26. kolo i ljestvica), preuzeto 26. listopada 2022. 
  rsssf.org, Croatia 2005/06 / Fourth Level 
  

2005-06
Istarska-1